Sondaggio geognostico – tecnica di analisi del suolo in profondità per la valutazione delle sue caratteristiche geologiche e geotecniche
 Sondaggio – in statistica, un metodo statistico di analisi di una popolazione umana, relativamente a determinati aspetti, a partire da un campione della data popolazione
 Sondaggio d'opinione – applicazione di questa tecnica statistica con lo scopo di conoscere l'opinione di un gruppo di persone relativo ad un dato argomento

Altri progetti